Per sempre Napoli è un album del cantante neomelodico italiano Angelo Cavallaro pubblicato nel 2005 dalla casa discografica Seamusica.

Tracce 

 Io che non vivo (V. D'Agostino - L. D'Alessio) - 3:20
 'O Sarracino (Nisa - Carosone) - 2:30
 Pe sempre (P. De Rosa - V. Orabona) - 3:00
 'A città 'e Pulcinella (Mattone) - 2:50
 Senza lei (V. D'Agostino - L. D'Alessio) - 3:09
 'O tesoro (Langella - Iglio) 3:01
 Nu latitante (E. Rossi - L. Ferrucci - T. Riccio) - 2:56
 'O bar 'e l'università (Annona - Di Domenico) - 3:00
 'O Vesuvio (Modugno - Gigli) - 3:04
 Il padrino (Nino Rota) - 3:05

Formazione 
F. Anfuso - arrangiamenti

Collegamenti esterni 
(IT) Per sempre Napoli ,su Discogs, Zink Media.